Тета Оріона (тет Ori, Тета Ori, θ Orionis, θ Ori) — назва декількох астрономічних об'єктів, що знаходяться в координатах RA 05h 35,3m; DEC -05° 24′ :
 Тета1 Оріона — трапецеподібне скупчення, частина розсіяного зоряного скупчення асоціації Orion OB 1.
 Тета1 Оріона A (41 Orionis A, HD 37020, V1016 Orionis), потрійна зоряна система 
 Тета1 Оріона A1 (41 Orionis AA, HD 37020 A)
 Тета1 Оріона A2 (41 Orionis AB, HD 37020 B)
 Тета1 Оріона A3 (41 Orionis AC, HD 37020 C)
 Тета1 Оріона B (41 Orionis B, HD 37021), кратна зоряна система, що складається з 5 компонентів
 Тета1 Оріона B1 (41 Orionis BA, HD 37021 A)
 Тета1 Оріона B2 (41 Orionis BB, HD 37021 B)
 Тета1 Оріона B3 (41 Orionis BC, HD 37021 C)
 Тета1 Оріона B4 (41 Orionis BD, HD 37021 D)
 Тета1 Оріона B5 (41 Orionis BE, HD 37021 E)
 Тета1 Оріона B Західна (COUP 766, MAX 97), джерело рентгенівського випромінювання
 Тета1 Оріона B Східна (COUP 778, MAX 101), джерело рентгенівського випромінювання
 Тета1 Оріона C (41 Orionis C, HD 37022), подвійна зоряна система
 Тета1 Оріона C1 (41 Orionis CA, HD 37022 A)
 Тета1 Оріона C2 (41 Orionis CB, HD 37022 B)
 Тета1 Оріона D (41 Orionis D, HD 37023), змінна зоря класу B0.5Vp
 Тета1 Оріона E (COUP 732), спектрально-подвійна зоря
 Тета1 Оріона F, змінна зоря класу B8
 Тета1 Оріона G (COUP 826, MAX 116), протозоря
 Тета1 Оріона H (COUP 746, MAX 87), протозоря
 Тета2 Оріона (43 Orionis) 
 Тета2 Оріона A (43 Orionis A, HD 37041), спектрально-потрійна зоря
 Тета2 Оріона A1 (43 Orionis AA, HD 37041 A)
 Тета2 Оріона A2 (43 Orionis AB, HD 37041 B)
 Тета2 Оріона A3 (43 Orionis AC, HD 37041 C)
 Тета2 Оріона B (43 Orionis B, HD 37042), змінна зоря класу B1V
 Тета2 Оріона C (V361 Orionis, HD 37062), подвійна зоряна система
 Тета2 Оріона C1 (V361 Orionis A, HD 37062 A)
 Тета2 Оріона C2 (V361 Orionis B, HD 37062 B)

Всі об'єкти, що позначаються як Тета Оріона, розташовані в туманності NGC 1977.

Об'єкти Байєра
Оріон (сузір'я)